Muamba peut désigner :
 Fabrice Muamba (1988-), footballeur congolais (RDC)
 Muamba Musasa (1982-), footballeur congolais (RDC)
 Muepu Muamba (1946-), poète et écrivain congolais (RDC)
 Alexis Thambwe Mwamba (1943-), homme politique de la République démocratique du Congo et Président du Sénat congolais de 2019 à 2021.

Voir aussi 
 Alexis Thambwe Mwamba (ou Muamba), homme politique congolais (RDC)
 François Mwamba Tshishimbi (ou Muamba), homme politique congolais (RDC)
 Poulet moamba (ou muamba), plat traditionnel angolais

Homonymie de patronyme